Ива́н Васи́льевич Горба́тый Шу́йский — князь городецкий в середине XV века. Родоначальник ветви Горбатых-Шуйских. 

Из суздальской ветви Рюриковичей. Сын Василия Семеновича, внук Семена Дмитриевича.

Встал на сторону Василия II в его войне с Дмитрием Шемякой. Первым из Шуйских признал власть московского князя, заключив в 1448 году соглашение с Василием:  Иван отказывался от претензий на Суздальско-Нижегородское княжество, должен был вернуть все ярлыки, полученные его предками от ханов, и переходил на службу в Москву. Взамен великий князь жаловал Ивану в «вотчину» Городецкий удел (его центром после нашествия Едигея стал Юрьевец) и признавал его права на отцовское наследство в суздальской земле.

В 1458 году воевода в неудачном походе против вятчан.

Оставил четверых сыновей, поделивших его владения: Ивана, Андрея, Бориса и Василия. Дочь стала женой князя Даниила Васильевича Щени — родоначальника Щенятевых.

Примечания

Литература 
 

Военачальники Русского государства
Князья суздальские
История Среднего Поволжья
Иван Васильевич
Персоналии по алфавиту